Onderdistrict in Indonesië
 Pasawahan (onderdistrict van Kuningan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Pasawahan (onderdistrict van Purwakarta), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pasawahan (Banjarsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Pasawahan (Ciambar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Pasawahan (plaats in Kuningan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Pasawahan (plaats in Purwakarta), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
 Pasawahan (Susukanlebak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Pasawahan (Tarogong Kaler), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java